Byner ist der Familienname folgender Personen:

 Greger Byner, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (16. Jh.)
 Peter Byner, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (16. Jh.)

Siehe auch:
 Biener
 Biner